Michalke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Michalke (* 1966), deutscher Comiczeichner
 Cornelia Michalke (* 1956), österreichische Politikerin (FPÖ)
 Kai Michalke (* 1976), deutscher Fußballspieler
 Paul Michalke (1909–2008), österreichischer Theologe
 Regina Michalke, deutsche Strafverteidigerin und Autorin
 Reiner Michalke (* 1956), deutscher Jazzfunktionär und Festivalproduzent
 Reinhard Michalke (1934–2001), deutscher Schauspieler
 Stefan Michalke (* 1964), deutscher Jazzmusiker

Siehe auch:
 Michalk
 Michalken
 Michálek